Никола́й Генна́дьевич Ивано́в:
 Иванов, Николай Геннадьевич (1898—1937) — председатель Донецкого облисполкома.
 Иванов, Николай Геннадьевич (1918—1994) — генерал-полковник медицинской службы, академик АМН СССР; начальник Военно-медицинской академии.